Laval (Mayenne), város Franciaország nyugati részén, Mayenne megye székhelye.
 Laval (Isère), város Franciaország nyugati részén, Isère megye székhelye.
 Laval-Atger, város Franciaország nyugati részén, Lozère megye székhelye.
 Laval-d’Aix, város Franciaország nyugati részén, Drôme megye székhelye.
 Laval-d’Aurelle, város Franciaország nyugati részén, Ardèche megye székhelye.
 Laval-de-Cère, város Franciaország nyugati részén, Lot megye székhelye.
 Laval-du-Tarn, város Franciaország nyugati részén, Lozère megye székhelye.
 Laval-en-Brie, város Franciaország nyugati részén, Seine-et-Marne megye székhelye.
 Laval-en-Laonnois, város Franciaország nyugati részén, Aisne megye székhelye.
 Laval-le-Prieuré, város Franciaország nyugati részén, Doubs megye székhelye.
 Laval-Morency, város Franciaország nyugati részén, Ardennes megye székhelye.
 Laval-Pradel, város Franciaország nyugati részén, Gard megye székhelye.
 Laval-Roquecezière, város Franciaország nyugati részén, Aveyron megye székhelye.
 Laval-Saint-Roman, város Franciaország nyugati részén, Gard megye székhelye.
 Laval-sur-Doulon, város Franciaország nyugati részén, Haute-Loire megye székhelye.
 Laval-sur-Luzège, város Franciaország nyugati részén, Corrèze megye székhelye.
 Laval-sur-Tourbe, város Franciaország nyugati részén, Marne megye székhelye.
 Laval-sur-Vologne, város Franciaország nyugati részén, Vosges megye székhelye.
 Bonchamp-lès-Laval, város Franciaország nyugati részén, Mayenne megye székhelye.
 Le Poët-Laval, város Franciaország nyugati részén, Drôme megye székhelye.
 Magnac-Laval, város Franciaország nyugati részén, Haute-Vienne megye székhelye.
 Mont-de-Laval, város Franciaország nyugati részén, Doubs megye székhelye.
 Saint-Genis-Laval, város Franciaország nyugati részén, Rhône megye székhelye.
 Saint-Germain-Laval (Loire), város Franciaország nyugati részén, Loire megye székhelye.
 Saint-Germain-Laval (Seine-et-Marne), város Franciaország nyugati részén, Seine-et-Marne megye székhelye.
 Saint-Pierre-Laval, város Franciaország nyugati részén, Allier megye székhelye.
 Viols-en-Laval, város Franciaország nyugati részén, Hérault megye székhelye.
 Laval, város Kanadában.
 Stade Lavallois, francia labdarúgócsapat.